Bruno Marton (1913-1988), antifascista e politico
 Bruno Marton (1969), politico